Бурый ревун () — вид паукообразных обезьян (Atelidae). Представители обитают в лесах на юго-востоке Бразилии и северо-востоке Аргентины. Подобно родственным видам, обладают хватательным хвостом. И у них густая шерсть, характерная для рода. В рационе в основном листья и фрукты видов Ficus, Zanthoxylum и Eugenia. 

Существуют два подвида:
 ;
 .

Примечания 

Паукообразные обезьяны
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1812 году